Psou (rivier), een rivier in Georgië
 Psou (dorp), een plaats in Georgië